Нулес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Плана-Баха. Занимает площадь 50,5 км². Население — 13750 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Oficial de Nules
 Nules en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Nules (o el Corral de la Pacheca)
 Callejero Virtual de Nules
 Hermandad de Nazarenos de la Purísima Sangre - Web Oficial
 Mascarell, recinto amurallado medieval.
 Museo de Medallística Enrique Giner 
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Кастельона